Sofia Jakobsson, de son nom complet Eva Sofia Jakobsson, est une footballeuse internationale suédoise née le  à Örnsköldsvik. Elle évolue au poste d'attaquante avec le San Diego Wave.

Biographie 

En 2011, Sofia Jakobsson est désignée révélation féminine de l'année en Suède. En sélection, Jakobsson a pris part à 3 Coupes du monde avec la Suède (2011, 2015, 2019) et à un Championnat d'Europe organisé en 2013 dans son pays.

Statistiques

Palmarès 
 Umeå IK
 Championnat de Suède : (2)
 Championne en 2007 et 2008
 Coupe de Suède : (1)
 Vainqueur en 2007 
 Supercoupe de Suède : (2)
 Vainqueur en 2007 et 2008

 WFC Rossiyanka
 Championnat de Russie : (2)
 Championne en 2012

Jeux olympiques
Finaliste en 2016
 Coupe du monde
 Troisième en 2019

Notes et références

Liens externes 

 
 Site officiel de Sofia Jakobsson

Footballeuse internationale suédoise
Joueuse de l'Umeå IK
Joueuse du Chelsea FCW
Joueuse du Montpellier HSC
Joueuse du WFC Rossiyanka
Joueuse du Real Madrid
Joueuse du Bayern Munich
Joueuse du Wave de San Diego
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2012
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
Médaillée d'argent olympique suédoise
Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
Naissance en avril 1990
Naissance à Örnsköldsvik